De Engelse naam van de kleur wit
 White (Amerikaans bedrijf), een vrachtwagen-, auto- en tractormerk, onderdeel van Volvo, 
 White, een merk van door Csepel gemaakte motorfietsen
Personen met de achternaam White:
 Adam White (1817-1878), Schots entomoloog
 Alan White, (1949) de drummer van de Britse band Yes
 Alan White, (1972) de drummer van de Britse band Oasis
 Alice White (1904-1983), Amerikaans actrice
 Andy White (1930-2015), Schots drummer
 Andy White (1962), Noord-Iers singer-songwriter
 Barry White (1944-2003), Amerikaans soul- en discozanger en -producer
 Brian J. White (1975), Amerikaans acteur, filmproducent, model, danser en effectenhandelaar
 Bukka White (1906 of 1909-1977), Amerikaans deltabluesgitarist en -zanger
 Charlie White (1987), Amerikaans kunstschaatser
 Clarence Hudson White (1871-1925), Amerikaans fotograaf
 Dan White (1946-1985), Amerikaans politicus, moordenaar van George Moscone en Harvey Milk
 Dana White (1969), Amerikaanse zakenman
 David A.R. White (1970), Amerikaans acteur
 Densign White (1961), Brits judoka 
 E.B. White (1899-1985), Amerikaans (kinderboeken)schrijver
 Edward White (1930-1967), Amerikaans astronaut
 Ellen White (1827-1915), Amerikaans religieus leidster 
 Ellen White (1989), Engels voetballer
 Eric Walter White (1905-1985), Brits bestuurder, componist, vertaler, redacteur, dichter en auteur
 Ian White (1970), Engelse darter
 Jack White (1873-1949), Schots golfspeler
 Jack White (1940), Duits muziekproducent en oud-voetballer van PSV
 Jack White (1975), Amerikaans rockmuzikant, producent en acteur
 Jimmy White (1962), Engels professioneel snookerspeler
 John White (1916-1997), Amerikaans roeier
 John "Crasher" White (1910-?), Brits motorcoureur
 John White, (1924-2002), Canadees schrijver
 John White (1981), Canadees acteur
 Jose Silvestre White y Lafitte (1836-1918), Cubaanse componist en violist
 JulieAnne White (1962), Canadees triatlete
 Kelli White (1977), Amerikaans atlete
 Kenneth White (1936), Schots dichter en schrijver
 Matthew White (1974), Australisch wielrenner
 Maurice White (1941-2016), Amerikaans muzikant en producent
 Meg White (1974), Amerikaans muzikante 
 Miguel White (1909-1942), Filipijns atleet
 Nicholas White (1974), Zuid-Afrikaans wielrenner
 Nicholas White (1997), Australisch professioneel wielrenner
 Patrick White (1912-1990), Australisch schrijver
 Peter White (1954), Brits gitarist
 Peter White, bondscoach van het Indonesische voetbalteam
 Reg White (1935-2010), Brits zeiler
 Rex White (1929), voormalig Amerikaans autocoureur
 Rhyan White (2000), Amerikaans zwemster
 Robert J. White (1926-2010), Amerikaans chirurg
 Robin White (1963), Amerikaans tennisspeelster
 Rod White (1977), Amerikaanse boogschutter
 Ronnie White (1939-1995), Amerikaans soulzanger en liedschrijver
 Ryan White (1971-1990), Amerikaans activist tegen hiv/aids
 Shaun White (1986), Amerikaans snowboarder en skateboarder
 Snowy White (1948), Brits gitarist en singer-songwriter
 T.H. White (1906-1964), Brits auteur
 Tarnee White (1981), Australisch zwemster
 Wilfred White (1904-1995), Brits ruiter

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 White (Georgia)
 White (South Dakota)